Cetus steht für:

 eine Figur der griechischen Mythologie, siehe Keto (Mythologie)
 die lateinische Bezeichnung für ein Sternbild, siehe Walfisch (Sternbild)
 eine Galaxie im Sternbild Cetus, siehe Cetus-Zwerggalaxie
 Cetus Hill, Berg in Antarktika
 Cetus Corporation, US-amerikanisches Biotechunternehmen. Dort wurde u. a. die Polymerase-Kettenreaktion PCR entwickelt